Mory Koné, né le  à Paris, est un footballeur franco-ivoirien évoluant au poste de défenseur au Vierzon FC.

Carrière de joueur

Statistiques

Palmarès 
   ESTAC Troyes
 Champion de France de Ligue 2 en 2015.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Footballeur ivoirien
Joueur du Mans FC
Joueur du Parme Calcio 1913
Joueur de l'ES Troyes AC
Joueur du Tours Football Club
Joueur de l'Entente Sannois Saint-Gratien
Naissance à Paris
Naissance en avril 1994